Żakard – rodzaj tkaniny
 Żakard – rodzaj maszyny tkackiej